Владимир Алексеевич Крылов (18 октября 1891 года, дер. Жары, ныне Волынская область — 13 июня 1967 года, Куйбышев) — советский военный деятель, Генерал-майор (1940 год).

Начальная биография 
Владимир Алексеевич Крылов родился 18 октября 1891 года в деревне Жары ныне Волынской области.

Военная служба 
В 1913 году был призван в ряды Русской императорской армии и направлен на учёбу в Павловское военное училище, которое окончил в том же году.

Первая мировая и гражданская войны 
В ходе Первой мировой войны командир батальона Крылов в составе 17 стрелкового полка 5 стрелковой дивизии  принимал участие в боевых действиях на территории Восточной Пруссии. Был награждён орденами Св. Владимира 4 степени, Св. Анны 2, 3, 4 степени, Св. Станислава 2 и 3 степени, все ордена «с мечами и бантом» за боевые подвиги. В марте 1917 года в чине поручика был тяжело ранен, после чего попал в плен, из которого был освобождён в конце 1918 года https://gwar.mil.ru/heroes/?last_name=Крылов&first_name=Владимир%20&groups=awd:ptr:frc&types=awd_nagrady:awd_kart:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:frc_list&page=1&military_unit_name=17%20полк .

В январе 1919 года вступил в ряды РККА, после чего был назначен на должность командира роты, затем — на должность командира батальона 7-го пограничного стрелкового полка (Западный фронт), а в декабре — на должность помощника командира 474-го пограничного стрелкового полка.

Межвоенное время 
В декабре 1920 года был назначен на должность командира 242-го Волжского, а в ноябре 1925 года — на должность командира 93-го стрелковых полков.

В ноябре 1926 года был направлен на учёбу на Стрелково-тактические курсы «Выстрел», после окончания которых в августе 1927 года был назначен на должность командира 102-го стрелкового полка (94-я стрелковая дивизия). С октября 1931 года служил в Военной электротехнической академии РККА, дислоцированной в Ленинграде, на должностях преподавателя, начальника строевой подготовки академии, старшего преподавателя и исполняющего должность доцента кафедры общей тактики.

Великая Отечественная война 
С началом войны генерал-майор Крылов продолжил служить в академии.

В сентябре 1941 года был назначен на должность начальника штаба 55-й армии, однако с ноября того же года состоял в распоряжении Военного совета Ленинградского фронта, а с декабря исполнял должность начальника отдела боевой подготовки штаба фронта.

В январе 1942 года был назначен на должность начальника штаба 23-й армии, в сентябре — на должность начальника отдела боевой подготовки штаба Ленинградского фронта, в октябре — на должность начальника штаба 67-й армии, однако в ноябре был освобождён от занимаемой должности и направлен в распоряжение Военного совета Ленинградского фронта, и в мае 1943 года был назначен на должность заместителя начальника штаба по военно-полевым укреплениям 55-й армии, а в декабре — на должность заместителя начальника штаба по военно-полевым укреплениям 67-й армии.

В январе 1944 года Крылов был назначен на должность начальника штаба 123-го стрелкового корпуса. С 6 по 8 апреля и с 29 по 31 мая исполнял должность командира этого же корпуса, который с 4 апреля вёл наступательные боевые действия по направлению Воскресенское — Филатова Гора и до 8 апреля три раза безуспешно пытался прорвать оборону противника. 18 апреля корпус был выведен во второй эшелон. В июне Крылов был назначен на должность начальника штаба 54-й армии, а в июле — на должность начальника штаба 42-й армии Ленинградского фронта.

30 апреля 1945 года был зачислен в распоряжение Военного совета Ленинградского фронта.

Послевоенная карьера 
В июле 1945 года был назначен на должность начальника Управления боевой и физической подготовки штаба Ленинградского военного округа, а в мае 1946 года — на должность начальника кафедры родов войск Военной электротехнической академии связи РККА.

Генерал-майор Владимир Алексеевич Крылов в августе 1947 года вышел в отставку по болезни. Умер 13 июня 1967 года в Куйбышеве.

Воинские звания 
 Полковник (1935);
 Комбриг (26.04.1940);
 Генерал-майор (4.06.1940).

Награды 
 Орден Ленина (21.02.1945);
 Два ордена Красного Знамени (17.02.1944, 3.11.1944);
 Орден Отечественной войны 1-й степени (11.08.1943);
 Медаль «За оборону Ленинграда» (1944);
 Другие медали.

Память

Литература 
 
 Соловьев Д. Ю. Все генералы Сталина. Том 7. — М., 2019. — С.14-15.

Царские офицеры на службе в РККА
Выпускники Павловского военного училища
Выпускники курсов «Выстрел»
Преподаватели Военной академии связи имени С. М. Будённого
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне